Уилк () — английская фамилия.

Известные носители 
 Уилк, Брэд (род. 1968) — американский барабанщик.
  (1920—2011) — американский писатель, драматург и историк театра.
  (1922—2013) — главный статистик Канады (1980—1985), президент Статистического общества Канады (1986—1987).

См. также